Doubravice est un toponyme qui peut désigner :

Doubravice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Doubravice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Doubravice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Doubravice nad Svitavou, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie